Toto je seznam sídel v Chorvatsku začínajících na písmeno T.

Reference

Chorvatské seznamy
T